Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошла 28 июля 2021 года. Победителем гонки стал словенский велогонщик Примож Роглич.

Участники 

В гонке могло принять участие 40 гонщиков и максимум 2 от Национального олимпийского комитета (НОК). Все участники должны были быть заявлены в групповую гонку. Поскольку квалификация была завершена к 22 октября 2019 года, пандемия COVID-19 не повлияла на неё.

Одно дополнительное место было отдано члену олимпийской сборной беженцев Ахмаду Вайсу. Представители Швейцарии и Эквадора, получившие квоты на гонку, отказались от выступления.

Всего в гонке стартовало 39 человек из 31 страны.

 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал

Маршрут 
Гонщикам предстояло преодолеть два круга протяжённостью 22,1 км. Старт и финиш гонки были расположены на автодрому «Фудзи Спидвей». Сразу после старта дистанция шла под горку и на отметки 3 км покидала пределы автодрома Затем следовал небольшой равнинный участок после которого начинался первый подъём протяжённостью 5 км со средним градиентом 4,4% и максимальным 10% вершина которого находилась на отметке 10 км. После преодоления подъёма следовал ещё один спуск протяжённость 4,5 км в конце которого дистанция снова возвращалась на автодром. По трассе «Фудзи Спидвей» предстояло преодолеть ещё 6,5 км — сначала подъём протяжённостью 2 км со средним градиентом 4,5% и максимальным 10%, а затем 4,5 км со слабо выраженным рельефом.

Общая протяжённость дистанции составила 44,2 км с суммарным набором высоты 846 метров.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки